Каркалинское сельское поселение Лениногорского района расположено на Юго-Востоке Республики Татарстан в 27 км от города Лениногорска.

История 
Каркалинское сельское поселение образовано в 1746 году . Первыми жителями были переселенцы из д. Шырдан, Зеленодолского района Юлдаш Ишкаев.  К 1859 году в деревне Каркали насчитывается 99 домов и проживает 336 мужчин, и 339 женщин.  К 1910 году 451 до, 1125 мужчин и 1131 женщин, 3 мечети и 3 мельницы. В 1911 году открывается государственная школа. В 1930 году образован колхоз "Кызыл Яр", а через год в п. Тукмак образуется колхоз "Байрак", в 1956 году принимается решение об их объединении в колхоз "Ярыш". 

В Великою Отечественную войну на фронт с деревни Каркали уходит 510 человек, из которых 160 погибли, 18 человек награждены орденами и медалями.

География 
Каркалинское сельское поселение Лениногорского района Республики Татарстан расположено на склонах Бугульминско-Белебеевской возвышенности, в 27 км от города Лениногорска  на реке Шешме (бассейн Камы). Сельское поселение граничит на севере — с Куакбашским сельским поселением, на востоке — с Новочершелинским и Сугушлинским сельскими поселениями, на юге — с Туктарово-Урдалинским сельским поселением, на западе — с Старошугуровским и Шугуровским сельскими поселениям.

Демография 
На территории Каркалинского сельского поселения проживает 910 человек, плотность населения 1,2 чел./км².

Экономика 
Экономика сельского поселения ориентированна на сельское хозяйство. Основным предприятием является ООО «Агрофирма Лениногорская».

Образование и здравоохранение 
На территории  сельского поселения функционируют: детское дошкольное учреждение, 9-летняя школа, фельдшерско-акушерский пункт.

Примечания 

Муниципальные образования Лениногорского района
Сельские поселения Татарстана